

Patronymes 
Desrousseaux est un patronyme, porté par les personnes suivantes :
 Alexandre Desrousseaux (1820-1892), goguettier, poète, chansonnier et compositeur français.
 Alexandre Desrousseaux est un acteur ayant joué dans le film Papa ou Maman
 Alexandre-Marie Desrousseaux (1861-1955), professeur et militant socialiste français.
 Édouard-Auguste Desrousseaux (1833-1887), homme politique français.
 Fernand Desrousseaux (1885-1956), footballeur français.
 Henri Laurent-Desrousseaux  (1862-1906), peintre français.
 Hervé Desrousseaux (1957-), footballeur français.
 Jean-Marc Desrousseaux (1956-), footballeur français.
 Joseph-Auguste Desrousseaux (1753-1838), homme politique français.
 Louis Auguste Joseph Desrousseaux, botaniste
 Marcel Desrousseaux (1907-?), footballeur français.
 Stéphane Desrousseaux (1979-2015), numismate français

Voir aussi 
 Famille Desrousseaux de Medrano et de Vandières